KOSU steht für:
 KOSU (Hörfunksender)
 Ohio State University Airport (ICAO-Code), Flughafen von Columbus (Ohio), Franklin County, Ohio

Abkürzung